Living Proof — двадцать пятый студийный альбом американской певицы и актрисы Шер, выпущенный в 6 ноября 2001 года на лейбле WEA в Европе и 26 февраля 2002 года на лейбле Warner Bros в США. Альбом достиг максимального уровня продаж в США и ему был присвоен золотой статус от RIAA за тираж более 500 000 экземпляров в марте 2002 года.

Об альбоме 
На Living Proof Шер снова применила для записи вокала аудиопроцессор Auto-Tune(электронный вокальный эффект), использованный ею на альбоме Believe (1998).

Вскоре после выпуска альбома Шер получила много премий, включая: Bambi Lifetime Achievement award(Германия), Dance/Club Play Artist of the Year Award и Artist Achievement Award Billboard Music Awards 2002 года, за её вклад в музыку. Living Proof стал её восьмым сертифицированным альбомом, в Великобритании диск стал золотым.

Варианты трек-листа варьировались в зависимости от издания. Композиции «You Take It All», «The Look» и «When You Walk Away» были доступны на европейской, японской и американской версиях альбома соответственно.

Список композиций

Обычное издание

Американское издание

Чарты

Годовой чарт

Над альбомом работали
Шер – вокал
Tracy Ackerman – бэк-вокал
Clark Anderson – бэк-вокал
Sue Ann Carwell – бэк-вокал

Производство
Rob Dickins – продюсер
Chapman – продюсер
Stargate – продюсер
Eric Thorenburg – инженер
Randy Wine – инженер
Björn Engelmann, Cutting Room Studios – микширование
Nick Bracegirdle – инженер, продюсер

Стилисты
Jeri Heiden – арт-директор
Barrie Goshko – арт-директор
Michael Lavine – фотография
Kevyn Aucoin – макияж
Serena Radaeli – парикмахер

Примечания

Альбомы Шер
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы электронной музыки США